Georges Turlier (1931-1952), sportif français
 Henry Turlier (1879-1945), homme politique français
 Jean Turlier (?-), acteur français
Patronyme français